Die Holtrand Open 2017 fanden vom 9. bis 12. Februar 2017 in Medicine Hat, Kanada, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Kategorie PSA 25.

Sieger der letzten Austragung im Vorjahr war Leo Au, die in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Yip Tsz-Fung gewann das Finale gegen Abdulla Mohd Al Tamimi mit 8:11, 11:8, 8:11, 12:10 und 12:10.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Brock Janzer einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
Squashturnier in Kanada
Sportveranstaltung in Alberta
Sport (Medicine Hat)